Anton Baumgartner (* 7. Juli 1952 in Lienz, Bezirk Lienz; † 27. September 2009 in Oberlienz, Bezirk Lienz) war ein österreichischer Bildhauer.

Leben 

Anton („Toni“) Baumgartner begann seine künstlerische Ausbildung 1968 mit dem Besuch der privaten Fachschule für Holz- und Steinbildhauerei in Elbigenalp (heute: Berufsbildende Lehranstalt mit Öffentlichkeitsrecht für Kunsthandwerk und Design Elbigenalp). Er arbeitete dann zunächst als selbständiger Bildhauer und Holzschnitzer in Oberlienz, bevor er 1975 ein akademisches Studium der Bildhauerei an der heutigen Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz begann und dieses 1980 mit einem Diplom in Bildhauerei (bei Erwin Reiter) und dem Titel Mag. art abschloss.

Anschließend eröffnete er mit seiner Gattin, der Keramikkünstlerin Maria Baumgartner ein neues Atelier (ebenfalls in Oberlienz) und wirkte dort als freischaffender Künstler, bis er 1986 eine Anstellung als Lehrer und später Professor für Bildhauerei an der o.a. Lehranstalt für Kunsthandwerk und Design in Elbigenalp als Nachfolger von Kassian Erhart antrat. Dort wirkte er bis zu seiner (krankheitsbedingten Früh-)Pensionierung 2006 als Professor für Bildhauerei.

Davon unabhängig arbeitete Anton Baumgartner (bis zu seinem Tod 2009) kontinuierlich als selbständiger Bildhauer und Holzgestalter im gemeinsamen Atelier mit Maria Baumgartner, das sich bis 1998 in Oberlienz, und anschließend im ehemaligen „Schulhaus Gwabl“, Gemeinde Ainet befand, welches die beiden 1997 erwarben und es dann für ihre Zwecke als gemeinsames Wohn- und Atelierhaus umbauten.

Arbeiten von Anton Baumgartner befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen, z. B. im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, der Kunstsammlung des Landes Tirol, der Kunstsammlung der Tiroler Landeskrankenanstalten (TILAK), dem Tiroler Holzmuseum Wildschönau, im Museum Schloss Bruck der Stadt Lienz, im Museum Reutte, sowie im privaten Internationalen Maskenmuseum in Diedorf, BRD.

Anton Baumgartner war Mitglied der Tiroler Künstlerschaft.

Zum Werk 

Das Werk Anton Baumgartners hat drei wesentliche Linien:

(a) Einerseits gibt es eine skulpturale Entwicklung, die in Holz wie in Stein in zunehmender Vereinfachung eine ganz charakteristische, immer stärker abstrahierende Kopf-Form seiner Skulpturen herauskristallisierte (vgl. Abb. 1 bis Abb. 3). Dazu schreibt der Schriftsteller Josef Pedarnig: „Hier waren die Elemente, denen er bei seiner bildhauerischen Tätigkeit in einer Weise zugetan war, die man fast vertrauensvoll wissend nennen konnte. So vielleicht erklärt sich auch, dass seine aus Stein und Holz gebildeten Köpfe in schlicht angedeuteter Form neben einer gewissen klassischen Strenge eine Oberfläche sichtbar machten, die von einer unendlich feinen Behandlung zeugte, weitab von jeder gefälligen Glätte, und die einen ansprach, als wäre es, in seiner ein wenig eigensinnigen Art, ... Toni selbst: 'Ich bin für dich da, aber rühr mich nicht an.'“.

(b) Anton Baumgartner arbeitete als Holzbildhauer auch mit Formen und Bildern in Relief-Gestaltung. Hier schuf er einerseits Werke in strenger geometrischer Formensprache ganz im Sinne einer gegenstandslosen konkreten Kunst (s. Abb. 4, Abb. 5), oder er übertrug eine expressionistische malerisch-figurative Gestaltung in das Medium der Bildschnitzerei und Holzbildhauerei (s. Abb. 6).

(c) Ferner hat sich Anton Baumgartner von Anfang an intensiv mit traditionellen Formen der Holzkunst im Alpenraum auseinandergesetzt und dabei die Fülle des Brauchtums aufgenommen und künstlerisch weiterentwickelt. Dies betrifft einerseits die künstlerische Maskengestaltung von Krampus-Masken in der Osttiroler "Klaubauf"-Tradition (s. Abb. 7–9). Hier wird er inzwischen zu den "alten Meistern" der Maskengestaltung gezählt. Auch die künstlerische Gestaltung traditioneller Weihnachtskrippen war ihm ein Anliegen (s. Abb. 10), und er schuf etliche Krippen-Ensembles mit einer für ihn charakteristischen künstlerischen Figurengestaltung.

Ausstellungen (Auswahl) 
 1981/82 Anton Baumgartner – Bildhauerei in Holz und Stein; Maria Baumgartner – Keramik, Galerie der Stadt Lienz/ Osttirol (Personale);
 1984 Anton Baumgartner: Skulpturen; Galerie Hollenstein Lustenau, Vorarlberg (Personale);
 1986 Malerei und Skulptur, Dengel-Galerie der Stadt Reutte, Tirol (Gruppenausstellung);
 1988 Toni Baumgartner und Herbert Meusburger: Plastiken und Reliefs in Holz und Stein, Kulturzentrum, Marktgemeinde Hard am Bodensee (Personale);
 1989 Toni Baumgartner – Skulptur; Hans Steininger – Malerei, Sonderausstellung, Museum und Galerie Schloss Bruck (Lienz) (Personale);
 1990 Skulpturen und Objekte, Galerie Tribüne, Innsbruck (Personale);
 1990 Steinbildhauersymposium „Segmente“ und Ausstellung, Emser Steinbruch, Hohenems in Vorarlberg (Gruppenausstellung, Werk bis heute in Hohenems aufgestellt);
 1991 Configura 1 – Kunst in Europa, Galerie am Fischmarkt und Haus zum Roten Ochsen, Erfurt, BRD (Gruppenausstellung);
 1992 8 neue Mitglieder, Ausstellung der Tiroler Künstlerschaft im Tiroler Kunstpavillon, Innsbruck (Gruppenausstellung);
 1993 Walk In 1, Ausstellung der Tiroler Künstlerschaft im großen Saal des Künstlerhauses im »Schloss Büchsenhausen«, Innsbruck (Gruppenausstellung);
 1994 Bildhauersymposium „Mensch-Mythos-Skulptur“ und Ausstellung, Skulpturenfeld Fuchsmoos, Pillerhöhe im Pitztal, Tirol (Gruppenausstellung, 2 Werke dort bis heute präsent);
 1994 Toni Baumgartner: Plastik, Ausstellung im Museum Reutte „Grünes Haus“ (Personale);
 1996 arttirol 2. Kunstankäufe des Landes Tirol 1994-1996, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (Gruppenausstellung);
 2003 Drei-Länder-Open-Air für Holzbildhauer/ Simposio internazionale di scultura in legno, Bildhauersymposium und Ausstellung, Wolkenstein in Gröden (Grödner Tal, Südtirol; Gruppenausstellung);
 2007 Besinnungsweg Locherboden, 12 Stationen von Mötz nach Telfs (Tirol), Dauer-Ausstellung von Entwürfen Anton Baumgartners und Ausführung von seiner Klasse in Elbigenalp zum Wettbewerb 2005;
 2009 Gedenkausstellung Anton Baumgartner, Kultursaal, Gemeinde Oberlienz (Personale);
 2016 Larvenausstellung mit alten Meistern, Dölsach (Osttirol), Verein "Heimürrach" (Gruppenausstellung);
 2019 Köpfe. Toni Baumgartner Gedächtnisausstellung, Kunstwerkstatt Lienz (Personale);

Anton-Baumgartner-Gedenkwerkstatt und -Stipendium 
Seit 2015 gibt es im Unterpetererhof in Oberlienz (Fam. Baumgartner, Oberdrum 101) eine dauerhafte Gedenkwerkstatt für Anton Baumgartner (am Ort der einstigen Werkstatt dort 1970–1975). Dort sind etliche Werke des Künstlers ausgestellt, und es ist ein komplettes Holzbildhauer-Atelier eingerichtet. Dort können begabte junge Holzbildhauer arbeiten, die sich darum bei einer Jury bewerben können (Adresse für Anträge und Jury-Vorsitz: Hans-Jörg Baumgartner).

Literatur 
 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Hrsg.): Jahresbericht 1982. In: Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Band 63, Innsbruck 1983, S. 214 (Ankauf der Plastik "Verformung" (1981) von Anton Baumgartner, ).
 Hans Steininger: 20 Jahre Städtische Galerie Lienz, Lienz: Kulturreferat der Gemeinde Lienz 1984, S. 27 (Foto der Galerieräume mit Ausstellungsobjekten von Anton Baumgartner, mit Text, anlässlich der Ausstellung 1981);
 Steininger und Baumgartner zeigen im Schloß neue Werke, in: Osttiroler Bote, 43. Jg. Nr. 33 (17. – 23. 8. 1989), S. 77 (Ausstellung 1989);
 Karlheinz Pichler: Ein Sommer für die Kunst, in: Bodensee-Hefte. Die Zeitschrift der Region Bodensee, 40. Jg. Nr. 8/1990, S. 12–15 (Bericht zum Symposium Hohenems 1990);
 Toni Baumgartner in Erfurt, in: Osttiroler Bote, 45. Jg. Nr. 45 (11. – 17. 7. 1991), S. 65 (Bericht zur Ausstellung Configura Erfurt 1991);
 Petra Möller(Hrsg.): Configura 1 – Kunst in Europa. Erfurt '91 [Ausstellung vom 22. Juni bis 4. August 1991, in den Hallen 1 bis 7 auf dem Gelände der Internationalen Gartenbauausstellung Erfurt], Erfurt: Galerie am Fischmarkt, Erfurt 1991, S. 155 (Erwähnung Anton Baumgartner, mit Abb., Bericht zur Ausstellung Configura Erfurt 1991);
 Mythos, Kult, Stein und Ideen, in: Wochenmagazin "Bildlich" der Tiroler Tageszeitung, Beilage zur Ausgabe Nr. 204 (3./4. September 1994), S. XII (mit Bild Anton Baumgartner "Steinkopf", Bericht zum Symposium und zur Ausstellung 1994);
 Tiroler Landesregierung (Hrsg.) / Hörmann, Magdalena (Red.): Arttirol 2. Kunstankäufe des Landes Tirol 1994-1996, Innsbruck: Kulturreferat des Landes Tirol, Innsbruck 1996, ISBN 3-901448-01-2, S. 15.
 Kunstuniversität Linz (Hrsg.): Meisterklasse Bildhauerei. Erwin Reiter und seine Schule 1973-2001, 2001, S. 47 (Diplom 1980: Anton Baumgartner u. a., mit Abb. der Skulpturen "Drehung I" und "Drehung II"); ISBN 3-901112-21-9.
 Brigitte Huber (Red.): Krippenbuch Oberlienz, Oberlienz: Kulturausschuss, Oberlienz 2012, S. 14–15 (Anton Baumgartner als Krippengestalter, mit Abb. S. 15);
 Ingo Schönpflug, Andreas Rauchegger: Kunstbestand TILAK 2015, Innsbruck: TILAK, Innsbruck 2015, S. 39 (Skulptur "Stiege" mit Abb.).

Weblinks 

 Eintrag für Anton Baumgartner in der Künstler-Datenbank Basis Wien.
  in der Künstler-Datenbank der "Tiroler Künstlerschaft".
 Ausführlicher Nachruf auf Anton Baumgartner in: OHa-Oberlienzer Hoargascht, 7. Jg. (2009), Nr. 26, S. 17ff.

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zeitgenössischer Künstler
Bildhauer (Österreich)
Absolvent der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
Mitglied der Tiroler Künstlerschaft
Österreicher
Geboren 1952
Gestorben 2009
Mann